

Sport

Società 
 Club Atlético Juventud de Las Piedras – società uruguaiana di calcio con sede a Las Piedras.
 Clube Atlético Juventus – società brasiliana di calcio con sede a San Paolo del Brasile.
 Juve 98 Baseball Club – società italiana di baseball con sede a Torino.
 Juvecaserta Basket – società italiana di pallacanestro con sede a Caserta.
 Juventus Football Club – società italiana di calcio con sede a Torino. Può riferirsi anche a:
 Juventus Football Club (femminile) – sezione di calcio femminile della Juventus Football Club, in attività dal 2017.
 Juventus Next Gen – squadra riserve della Juventus Football Club, in attività dal 2018.
 Società Sportiva Juve Stabia – società italiana di calcio con sede a Castellammare di Stabia.
 Juveterranova Gela – prima denominazione della Società Sportiva Dilettantistica Città di Gela, società italiana di calcio con sede a Gela.

Sportivi 
 Jørgen Juve – calciatore professionista norvegese.

Pagine correlate 
Juventus (disambigua)